Lateef peut désigner :

Patronyme 

 Abdul Lateef (1920-2008), avocat fidjien, président de l'Association des Fidji de football et député ;
 Riz Lateef (1979-), journaliste et présentatrice de nouvelles britannique.

Pseudonyme 

 Lateef Crowder Dos Santos (1977-), acteur américain.
 Yusef Lateef (1920-2013), musicien et compositeur de jazz américain.
Patronyme arabe